Sudoeste, ponto colateral
 Festival do Sudoeste, festival de música que decorre na Zambujeira do Mar em Portugal
 Sudoeste de Washington, D.C., região geográfica de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos
 Distrito administrativo do sudoeste, distrito administrativo de Moscou, capital da Rússia
 Sudoeste (filme), filme brasileiro produzido em 2011 com direção de Eduardo Nunes

Desambiguação
Desambiguações de topônimos